

Geografia

Austria 
 Pfaffenhofen – comune nel distretto di Innsbruck-Land (Tirolo)

Francia 
 Pfaffenhofen im Elsaß – antico nome tedesco di Pfaffenhoffen, comune nel dipartimento del Basso Reno (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)

Germania

Comuni 
 Pfaffenhofen – comune nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Pfaffenhofen an der Glonn – comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Pfaffenhofen an der Ilm – città nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Circondario di Pfaffenhofen an der Ilm – circondario con capoluogo Pfaffenhofen an der Ilm
 Pfaffenhofen an der Roth – comune nel distretto della Svevia (Baviera)

Ex comuni e frazioni 
 Pfaffenhofen – frazione di Burgbernheim, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Pfaffenhofen – ex comune ora frazione di Roth, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Pfaffenhofen an der Zusam – ex comune ora frazione di Buttenwiesen, comune nel distretto della Svevia (Baviera)